Cephalopeltis est un synonyme attribué à deux genres :
Cephalopeltis  Müller, 1832, synonyme de Amphisbaena Linnaeus, 1758
Cephalopeltis  Jiménez de la Espada, 1875 nec Müller, 1832, synonyme de Calyptocephalella Strand, 1928 

Calyptocephalellidae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Amphisbaenidae
Synonyme de genre d'amphisbènes (nom scientifique)